Le Championnat de Suisse de volley-ball féminin est organisée par la Fédération Suisse de volley-ball (Swiss Volley) ; il a été créé en 1958.

Généralités

Historique

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Articles connexes 
Coupe de Suisse de volley-ball féminin
Championnat de Suisse de volley-ball masculin

Liens externes 
 Site officiel de la fédération

Volley-ball féminin
Suisse
Suisse féminin